Lunau ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Heinrich Lunau (1797–1883), deutscher Klavierbauer
 Klaus Lunau (* 1953), deutscher Biologe und Professor für Zoologie
 Ralf Lunau (* 1965), Kulturbürgermeister von Dresden
 Rudolf Lunau (1906–1943), deutscher Widerstandskämpfer
 Siegfried W. Lunau (1944–2013), deutscher Bildhauer der klassischen Moderne

Lunau ist der Name folgender Ortschaften:

 Lunau (Schalmey)

Lunau ist der Name folgender Fließgewässer:

 Lunau, linker Zufluss der Ahle durch Schönhagen im Solling

Siehe auch:
 Luhnau